Антигониш,  — город в одноименном округе провинции Новая Шотландия, Канада. Расположен примерно в 2 часах езды от аэропорта в провинциальной столице Галифакс.

Крупнейшими работодателями города являются Университет святого Франциска Ксаверия и Больница Святой Марии. Антигониш является центром католической епархии Антигониша. Здесь проводятся старейшие в Северной Америке Игры Горцев.

Известные местные жители 
 Стивен Макхэтти (род. 1947), актёр
 Кэрролл Морган (1947—2018), боксёр
 Аллан Макдональд (род. 1951), физик
 Дин Мелансон (род. 1973), хоккеист
 Кирк Фьюри (род. 1976), хоккеист
 Крейг Макдональд (род. 1977), хоккеист
 Эрик Гиллис (род. 1980), бегун на длинные дистанции
 Алекс Грант (род. 1989), хоккеист
 Огаст Эймс (1994—2017), порноактриса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Города Новой Шотландии